

Véase también 
 Baja California Sur
 IDH
 Estados de México por IDH
 Municipios de Sonora por IDH
 Municipios de Yucatán por IDH
 Municipios de Chiapas por IDH
 Municipios de Guerrero por IDH

 
Baja California
Baja California Sur